Spojení písmen Y a U může mít různé významy:

YU 
 YU – bývalý kód ISO 3166-2 pro Jugoslávii

.yu 
 .yu – bývalá internetová doména nejvyššího řádu pro Jugoslávii

Yu 
 Yu Kanghyun - Korejský fotbalista hrající za 1. FC Slovácko